Punjab (gebied); een historisch gebied in Zuid-Azië, tegenwoordig verdeeld over Pakistan en India
 Punjab (Pakistan); een provincie van Pakistan
 Punjab (India); een staat van India
 Punjab (Brits-Indische provincie); voormalige provincie van Brits-Indië
 Panjab (district); een van de districten van de provincie Bamyan

Zie ook 
 Punjabi; een Indo-Arische taal die zijn oorsprong heeft in de Punjab